Zaza Urushadze
 Ramaz Urushadze

Patronyme géorgien